Bayraktar TB2; een onbemand luchtvaartuig van Kale Group en Baykar Technologies
 Bayraktar (lied); een Oekraïens liedje van Taras Borovok over de Bayraktar TB2
 Selcuk Bayraktar, Turks generaal en schoonzoon van president Erdogan, ontwikkelaar van de Bayraktar TB2.
 Serenad Bayraktar; een Turks-Nederlands trompettiste en zangeres